Шарловка — топоним в России:

Населённые пункты 
 Шарловка (деревня) — деревня в Козульском районе Красноярского края.

Реки 
 Шарловка (приток Карсунки) — река в Вешкаймском районе Ульяновской области.
 Шарловка (приток Кемчуга) — река в Козульском районе Красноярского края.